Miailhe ist der Familienname von:

 Florence Miailhe (* 1956), französische Animationsfilmerin und Künstlerin
 Mireille Miailhe (1921–2010), französische Künstlerin